Markéta Savojská (28. dubna 1589 – 26. června 1655) byla vévodkyně z Mantovy a Montferratu a poslední habsburská místokrálovna Portugalska. Do portugalských dějin se zapsala jako "vévodkyně mantovská".

Život

Mládí a vévodkyně z Montfrratu 
Narodila se v Turíně jako dcera Karla Emanuela I. Savojského a Kateřiny Michaely Španělské, dcery Filipa II. 19. února 1608 se ve svém rodném městě provdala za budoucího vévodu z Montferratu a Mantovy Františka IV. V roce 1612 se Markétin manžel stal po smrti svého otce Vincenza I. mantovským vévodou a na konci téhož roku zemřel.

Pár neměl mužského potomka a novým mantovským vévodou se stal Františkův mladší bratr, zatímco vévodství Montferrat zdědila Markétina tříletá dcera Marie, protože již markrabství Montferrat bylo možné dědit v ženské linii. Mariiny nároky tak byly potvrzeny a vévodkyně vdova Markéta požadovala své zvolení regentkou Montferratu. Dědictví však bylo napadeno jejím strýcem Ferdinandem, který neměl žádné manželské potomky, a dědictví se stalo předmětem války o dědictví mantovské.

Markétina dcera Marie se v roce 1627 provdala za Karla, nejstaršího syna vzdáleného gonzagovského mužského dědice, aby se spojili dva mantovští nárokovatelé.

Místokrálovna Portugalska 
Markéta měla portugalské předky̠: dvě z jejích prababiček (císařovna Isabela a savojská vévodkyně Beatrix) byly dcerami Manuela I. Portugalského.
V roce 1635, po smrti hraběte z Basto, byla svým bratrancem Filipem IV. Španělským jmenována portugalskou místokrálovnou. Toto jmenování bylo výsledkem úsilí Dioga Soarese, člena portugalské rady v Madridu, přítele hraběte-vévody Olívara a příbuzného Miguela de Vasconcelos.

V důsledku portugalské revoluce v roce 1640 byl Vasconcelos zavražděn a mantovská vévodkyně se snažila Portugalce uklidnit během demonstrací na Terreiro do Paço (v té době hlavní portugalské náměstí). Portugalci si zvolili vévodu z Braganzy za svého nového krále. Markéta byla obklíčena na svém velitelství v Lisabonu a nový vládce jí dovolil odjet do Španělska. Zemřela v roce 1655 v Mirandě de Ebro a byla pohřbena v klášteře Las Huelgas.

Potomci 
Markéta měla s Františkem tři děti:

 Marie (29. července 1609 – 14. srpna 1660), ⚭ 1627 Karel II. Gonzaga (22. října 1609 – 30. srpna 1631), vévoda z Nevers, Rethel a Mayenne
 Ludvík (21. dubna 1611 – 3. září 1612).
 Eleonora (12. září 1612 – 13. září 1612).

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští
Savojské princezny
Mantovské vévodkyně
Vévodkyně z Montferratu
Vicekrálové Portugalska
Narození v Turíně
Pohřbení v klášteře Las Huelgas
Narození 28. dubna
Narození v roce 1589
Úmrtí 26. června
Úmrtí v roce 1655
Ženy